Lees kan som auktorsförkortning betyda:

 David C. Lees
 Edwin Lees

Robotskapade auktorsförkortningar